Чемпионат России по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл 25 — 27 декабря 2015 года в Коломне (Московская область) на крытом стадионе "Конькобежный центр «Коломна».

Итоговая классификация

Мужчины 

 DQ — дисквалификация;
 WDR  — снялся с соревнований.

Женщины 

WDR — снялась с соревнований.

Примечания

Ссылки 
 Результаты чемпионата России

Чемпионаты России по конькобежному спорту
Чемпионаты России в 2015 году
2015 год в конькобежном спорте
Спортивные соревнования в Коломне
Декабрь 2015 года